Лукаут Маунтин има више значења:
 Лукаут Маунтин (Алабама)
 Лукаут Маунтин (Џорџија)
 Лукаут Маунтин (Тенеси)